Servos da Luz  é uma banda católica com sede em Senhor do Bonfim-BA, fundada por [Théo Leite] em Dezembro de 2015 com intuito de evangelização através de suas músicas autorais.
 No ano de 2016 ganhou em 1º Lugar com a Música "Me abraça" de autoria de [Théo Leite] em um festival de música realizado na cidade de Itiúba-BA. Nesse mesmo ano com a música "Me Abraça", ganhou em 4º Lugar no Festival Hosana Sergipe realizado pela TV Canção Nova Aracaju. Com isso a Banda Servos da Luz abriria um dos maiores eventos musicais católico da América Latina o "Hosana Sergipe 2017"  em fevereiro,  no respectivo ano com publicidade veiculada ao Portal G1(Globo), e entrevista na TV Canção Nova Aracaju.

Lançou em  20 de abril de 2016 o Videoclipe em 3D da música "Me Abraça" desenvolvido por [Théo Leite.]

Em seu primeiro CD "Me Abraça", a banda Servos da Luz tem participações especiais de vozes como de Val Martins na canção  "Reação". e o tenor Osni Oliveira, que fez participação na Música "A Mão de Deus".

Teve seu CD "Me Abraça" distribuído pela Onerpm em 2017.

Formação atual 
Théo Leite:  Produção musical, guitarra base, guitarra solo e teclados
 Emerson Nunes: Teclados, violino
 Thyago Dias: Vocal

Discografia 
 CD´s
 2017 - Me Abraça

Videoclipe 
 Clipe em 3D - Single "Me Abraça" - Lançamento [20 de abril de 2016]

Ligações externas

 / Spotify
 / Itunes
 / Deezer
 / GooglePlay

Bandas do Brasil